Nistor ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Nistor (* 1954), rumänischer Eishockeyspieler
 Dan Nistor (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Gheorghe-Vlad Nistor (* 1954), rumänischer Politiker, MdEP
 Ion Nistor (1876–1962), rumänischer Historiker und Politiker
 Mihai Nistor (* 1990), rumänischer Boxer
 Steliana Nistor (* 1989), rumänische Kunstturnerin
 Vasile Nistor (* 1967), rumänischer Boxer